Rogliano we Włoszech
 Rogliano na Korsyce

Zobacz też: Santo Stefano di Rogliano